Miquelon peut désigner :
 Saint-Pierre-et-Miquelon, un archipel de France situé au large du Canada ;
 le village de Miquelon ;
 la presqu'île de Miquelon ou Grande Miquelon où le village se trouve ;
 la presqu'île de Langlade ou Petite Miquelon ;
 la commune de Miquelon-Langlade qui couvre Miquelon ;
 Miquelon, un hameau de la municipalité de Eeyou Istchee Baie-James, Québec (Canada) ;
Jacques Miquelon (1911-2004), un ancien ministre québécois (canadien) ;
 aux Antilles françaises, « à miquelon » signifie « en haute mer », « au-delà de l'horizon » ;
 au Québec, « miquelon » signifie une eau-de-vie incolore, à très forte teneur en alcool, autrefois importée en contrebande de Saint-Pierre-et-Miquelon.